Mainichi bezeichnet:

 Mainichi Shimbun, japanische Tageszeitung
 Mainichi Eiga Concours, seit 1947 jährlich stattfindende Veranstaltung, auf der die Tageszeitung Mainichi Shimbun Filmpreise vergibt
 Mainichi Hōsō, japanischer Hörfunk- und Fernsehsender
 Mainichi-Kulturpreis
 Mainichi-Kunstpreis